DSG – akronim słów:

 Direct Shift Gearbox – DSG (Direct Shift Gearbox)
 Deep Space Gateway – planowana międzynarodowa stacja wokółksiężycowa